Полексија Карађорђевић (Влашка, 26. фебруар 1833 — 5. децембар 1914) је била ћерка кнеза Александра Карађорђевића и кнегиње Персиде.

Биографија 

Рођена је у Влашкој од оца Александра Карађорђевића (1806—1885) и мајке Персиде, рођене Ненадовић. Породица Карађорђевић је од 1817. до 1831. живела у Хотину, а затим у Влашкој до 1839. У Србију су дошли октобра 1839. и Александар је априла 1840. ступио у војну службу као ађутант кнеза Михаила Обреновића.

Александар је изабран за кнеза Србије 1842. године, а после две године је прешао у двор, кућу купљену од Стојана Симића. Полексија је одрастала са две године малђом сестром Клеопатра (1835—1855). Стекла је приватно образовање у младости.

Полексија се удала 1849. за Константина Николајевића. 1852. године млади пар је отпутовао у Цариград. После пада с власти свога оца остала је са мужем је у Београду до 1862. године, а затим је путовала по Европи.

У овом браку је рођено шесторо деце, од чега је упамћено њих пет:

После смрти првог мужа 1877. године удала се за Александра Прешерна.

Принцеза Полексија Карађорђевић је умрла 5. децембра 1914. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Види још 
 Карађорђевићи
 Николајевићи

Извори

Литература 
 Радомир Ј. Поповић: Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић, Даница за 2012. годину, Вукова задужбина, Београд (2011). стр. 352-363.

Рођени 1833.
Умрли 1914.
Полексија